Дьяль () — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 22 195 человек (2005). Фактически — пригород Будапешта малоэтажной застройки.

Население

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Города Венгрии